Saaremaa – isola dell'Estonia
Saaremaa – comune dell'Estonia
Saaremaa – contea dell'Estonia